Крух може бити:

 Крух, прехрамбени производ
 Крух (филм), југословенски филм из 1968. године
 Крух (Семили), насеље у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република